Imię i nazwisko Józef Kaczmarczyk nosili lub noszą m.in.:
 Józef Kaczmarczyk (1871-1951) – polski ksiądz katolicki, biblista
 Józef Kaczmarczyk (1900-1971) – polski lekkoatleta okresu międzywojennego
 Józef Kaczmarczyk (1931-1991) – polski piłkarz, bramkarz Górnika Zabrze